Біллі Джин Кінг і Бетті Стов були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Бетті Стов, яка виступала в парі з Франсуаза Дюрр.

Маргарет Корт і Вірджинія Вейд виграли титул, у фіналі перемігши Дюрр і Стов з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
1973 у жіночому тенісі
Тур WTA 1973